Fjäderholmarna kan syfta på:
Namnet kan vara en förvanskning av "Fjärdholmarna".

 Fjäderholmarna – en ögrupp i Lidingö kommun
 Fjäderholmarna (Topelius) – platsen dit Nukku Matti (John Blund) för dem som skall sova, enligt Zacharias Topelius

Se även 
Fjärdholmarna